Nicolas Michel peut désigner ::
 Nicolas Michel, dit Nicolas Desprez, personnalité française, professeur du Roi aux lettres humaines au  ;
 Nicolas Michel (1949-), conseiller juridique suisse de l'Organisation des Nations unies ;
 Nicolas Michel (1974-), romancier et journaliste français ;
 Nicolas Michel (1976-), de son nom de scène « K », auteur-compositeur-interprète suisse.